Confederação Geral do Trabalho (Espanha) — confederação sindical espanhola
 Confederação Geral do Trabalho (França) — confederação sindical francesa
 Confederação Geral do Trabalho (Portugal) — confederação sindical portuguesa
 Confederação Geral dos Trabalhadores — confederação sindical brasileira
 Comando Geral dos Trabalhadores — organização intersindical brasileira, criada em 1962 e desmontada pelo Golpe de Estado de 1964

 

Desambiguações de siglas